Május 11-én, Lincoln kivégzésén kezdődik, majd a történet átnyúlik 12-ére is. Az epizód közvetítése után két nappal bejelentették, hogy a második évadot is közvetíteni fogják a FOX-on.

Ismertető 

Lincolnt beszíjazzák a villamosszékbe. Ő próbálja elmondani Michaelnek, hogy forduljon hátra, mert ott van az apjuk, de Michael nem érti, mit akar mondani. Ezután a villamosszék melletti melléknél (0737) megcsörren a telefon. A figyelő elé függönyt húznak. Nem sokkal később Lincoln kijön élve. Michael elmondja Lincolnnak, hogy nem látta azt a férfit, pedig Lincoln szerint valóban ott ült a figyelőben. A kivégzést Kessler bíró halasztotta el, mivel új bizonyítékokat kapott.

Reynolds alelnök, Kellerman és Samantha Brinker azon gondolkoznak, hogy ki adhatott a bírónak bizonyítékokat. Ha Hale ügynök lett volna, akkor már a kivégzés előtti utolsó tárgyaláson bemutathatta volna azokat Veronica. Így valószínűleg a Cégből volt valaki.

Kessler bírónál van a két peres fél, és a bíró egy régi orvosi leletet kapott Steadman vakbeléről: 12 éves korában megműtötték a vakbelét, de a boncolási jegyzőkönyv szerint az sértetlen volt. Ezért 2 héttel elhalasztja a tárgyalást. A bizonyítékok esetleg hamisak is lehetnek, mivel az eredeti dokumentumokat már nem őrzik meg a kórházak ennyi időre visszamenőleg.

Pope-tól megkérdezi Lincoln, hogy ki volt a férfi a figyelőben. Az egyetlen férfi a Headline Press újságírója, William Prall.

A cellában Michael másik menekülési útvonalat keres, de ez a B-terv felér egy öngyilkossággal, annyira veszélyes, viszont a régi úton nem mehetnek, mert gyanús lenne, ha megint kilyukadna ugyanaz a cső.

A Fox Riverben havazik. A börtönmunka alatt Michael ismét eligazítást tart: ugyanúgy az őrök pihenőjéből indulnak majd, és a gyengélkedőig kell eljutniuk. Ehhez mindenképpen be kell jutniuk az elmegyógyintézetbe. Golyó elmagyarázza, hogy azt a helyet, ahol feljönnek a csatornából a felszínre, három toronyból is látni lehet, így könnyen észrevehetik őket. Sucrének ezzel kapcsolatban egy ötlete támad.

Steadman testét exhumálják későbbi vizsgálat céljából. Az alelnök bejelenti ezt a közönségnek, és elítéli Veronicát és Nicket, akik ezzel meggyalázzák öccse holttestét azért, hogy megmenthessenek egy gyilkost. Steadman koporsóját rossz állapotban találják, ugyanis „zöld” temetése volt – környezetbarát módon temették el, így hamar lebomlik a koporsó és benne a test, ami Lincoln ügyvédei szerint kiváló módszer akkor, ha a holttest későbbi azonosítását meg akarják akadályozni.

Sucre egy szívességet kér unokatestvérétől, majd mindkettő a másik bűneit sorolja fel, amit mindig titokban tartottak. Ezután átvisz egy csomagban egy ruhát, amiről később kiderül, hogy egy őr egyenruhája. Manche emlékezteti Sucrét, hogy most már tartozik neki.

Az őrök pihenőjében Golyó munka közben elejt egy iraki képeslapot, amit Westmoreland észrevesz, és odaadja neki. Zsebes jelzi egy őr, Bellick közeledtét, de ezután nem sokkal Golyó észrevesz valamit a gipszkarton burkolaton, és hozzányúl. Elkezd belőle ömleni a cement, amit kiástak a lyukból. Bellick bejön megnézni, hogyan megy a munka. Látja, hogy elég lassan, így Golyót rendreutasítja, viszont ő ellenkezik, mivel lábával éppen a csorgadozó cementet nyomja. Westmoreland ellöki, majd felszólítja  munkára. Bellick még meg is dicséri ezért, hogy még maradt valami jó is benne. Amikor az őr kimegy, a fal kiszakad, kiömlik a sok kavics. Közvetlenül ezután két őr azon vitatkozik, hogy Art Schlicter melyik iskolába járt. Zsebest megkérdezik, de kapásból nem tud rá válaszolni. A két őr be szeretne menni a belső szobába is, hogy megkérdezzék a többi munkást, akik még a kiásott lyukba lapátolják vissza cementet. Zsebes ekkor kiböki, hogy ohiói volt. Az őrök erre megnyugszanak és elmennek enni.

Sara újra megvizsgálja Lincolnt, aki megkérdezi tőle, hogy a villamosszékben ülve láthatott-e olyan dolgokat, amik nem voltak ott - mert már kételkedik abban, hogy tényleg az apját látta-e, aki sok évvel azelőtt eltűnt.

Westmoreland és Golyó megbeszélik, hogy mindketten a lányaikhoz fognak menni. Golyó titkolja a családja elől, hogy börtönbe került, ezért iraki képeslapokat ír, és elküldi Irakba egy ismerősének, aki Irakból postázza azt a családnak.

Lincoln visszaemlékezik egy nevezetes baseballmérkőzésre, ahol a 11-es számú játékost is ugyanúgy Prallnak hívták, ahogy az újságírót a kivégzés megfigyelőszobájában.

Michael magyarázza Sucrénak a Fox River csöveinek történetét, és újra lemegy szétnézni a WC mögé. A Manchétól kapott egyenruhát magával viszi, és a csatornafedélen keresztül már abban megy ki. Az egyik toronyból rávilágítanak, de úgy gondolják, egy őr az. Bemegy az elmegyógyintézetbe, és azt mondja, a mosdóba szeretne menni. A folyosó végén lévő ajtó után jobbra kellene mennie, de ő balra megy, hogy szétnézzen. Talál egy fedőt, ami a karbantartókhoz vezet. A portás megtalálja őt, de nem lesz belőle semmi baj, hiszen a kékruhások, a köztörvényes bűnözőknél lévő őrök ritkán járnak ide be, így nem ismeri a portás az arcokat.

Veronica és Nick az orvossal és a másik fél ügyvédjével a tetemet vizsgálják, kiderül, hogy a fogak lenyomata azonos, így úgy tűnik, valóban Steadmant temették el. Kifelé menet szembetalálják magukat Reynolds alelnökkel.

Sucre egy tükörrel néz ki a rácson, és látja, hogy már mindjárt ott van az őr a cellájuknál létszámellenőrzésre.

Michael most már anélkül eljut a karbantartókhoz, hogy fel kellene mennie a felszínre. Az egyik őr, Mack éppen akkor jön le. Bár nem veszi észre Michaelt, de Michael háta egy forróvizes csőhöz nyomódik, ami nagyon fáj neki, de ő csendben marad, hogy ne vegye észre az őr. Sucréhoz éppen odaér az őr, de nem veszi észre a létszámhiányt. Ekkor kopog Michael a WC-n. Az égett ruhát le kell venni,  mivel egy része beleégett a bőrébe. Michael hatalmas fájdalmat él át, miközben Sucre letépi róla a ruhát, és az orvosi rendelőben tér magához.

Sucrét az igazgató és Bellick faggatja az eseményekről. Csak ő égethette meg cellatársát, mivel csak ketten voltak a cellában. Sucre azt hazudja, hogy éjjel ő már így talált rá, és már az utolsó sorakozónál is furcsán viselkedett. Sara Michaelt kérdezi erről, ő azt válaszolja, hogy nem Sucre volt. Sara telefonál a másik doktornőnek, Katie-nek, mert a sebben furcsa ruhanyomokat talál.

Lincolnhoz bejött Veronica. Lincoln elmeséli neki, hogy az apját látta a kivégzésen, és most William Prallnak hívják. Veronica azt mondja, hogy csak a feszült idegállapot miatt képzelte oda.

Samantha Brinker Paul Kellermannel elemzik a bíró irodájának videófelvételeit. Samantha felismeri a videón látható férfit.

Sara Katie-nek magyarázza, hogy egy kis darabot operált ki Michael bőréből, és az egy őr ruhájából származik.

Michael megnézi a tükörben a hátát, és látja, hogy a térkép egy része az égeskor megsemmisült.

Megjegyzések 
A villamosszékkel való kivégzés Illinois államban nem az elsődleges formája a halálbüntetésnek, a forgatókönyvírók a nagyobb sokkhatás kedvéért használták.

Források 

A szökés epizódjai